Rupe so lahko:

Kraji

Naselji v Sloveniji 

 Rupe, Celje (Rupe, Šmartno v Rožni dolini)
 Rupe, Velike Lašče (Rupe, Rob)

Druge države 
 Rupe, Skradin (Hrvaška)
 Rupe, Mozambik